A 2007-es Magyar Kupa 2007. december 27. és december 29. között került megrendezésre, hét csapat részvételével. A selejtező körből négy csapat került be a döntőbe, amelynek otthonául a csíkszeredai Vákár Lajos Jégcsarnok szolgált. Az SC Csíkszereda alanyi jogon vett részt a négyes döntőben.

Selejtező

Döntő

Végeredmény
1.Dunaújvárosi Acélbikák-Extra.hu
2.HC Csíkszereda
3.Újpesti TE
4.Sport Club Csíkszereda

Források
 nemzetisport.hu

Magyar jégkorong
Magyarkupa